Бакы:

 Бакы — турецкий поэт.
 Бакы — река в России, протекает в Якутии, левая составляющая Уяндины.
 Бакы — река в России, протекает в Якутии, левый приток Яны.
 Бакы — озеро в Якутии, исток реки Бакы (бассейн Уяндины).

См. также 
 Баку